Targeta Secure Digital, format de targeta de memòria flash.
 Sicherheitsdienst, servei d'intel·ligència de les Schutzstaffel (SS).